Алосайна () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-лас-Нивес. Занимает площадь 34 км². Население — 2244 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Asociación Cultural Banda de Música de Alozaina. 
 Junta de Andalucía (SIMA)
 Web
 Ayuntamiento de Alozaina
 Wikanda

Муниципалитеты Малаги
Населённые пункты Малаги